Denis puede hacer referencia a:
San Denis, Patrono de Francia, decapitado en Montmartre en el año 250;
 Maurice Denis (1870-1943), pintor francés;
 Abreviatura científica del botánico Marcel Denis (1897-1929);
Denis Diderot, escritor francés, uno de los autores de L'Encyclopédie;
Denis Menchov, ciclista ruso;
Denis Papin, físico e inventor francés;
Denis Solís, rapero cubano
Jacques Denis, aracnólogo francés;
Sergio Denis, cantante y compositor argentino;
Germán Denis, futbolista argentino;
Thomas Denis (1830- ), botánico con abreviatura T.Denis;